HKJ kan syfta på:

 HKJ – en förkortning för ett svenskt järnvägsbolag, se Hästveda-Karpalunds Järnväg
 HKJ – en förkortning för ett svenskt järnvägsbolag, se Hönshylte–Kvarnamåla Järnväg